Albino Bizzotto – presbitero cattolico italiano
Frank Bizzotto – ex giocatore australiano di football australiano
Mara Bizzotto – politica italiana
Riccardo Bizzotto – giocatore di beach volley italiano
Romolo Bizzotto – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Stefano Bizzotto – giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano